Босак — ряд значений:

Топонимы
 Босак (коммуна) (Beaussac) — коммуна во Франции, в регионе Аквитания.
 Босак (ручей) (Bosak) — ручей, приток Радомки.

Польская (со знач. «багор»), чешская или немецкая фамилия
  (Aleksander Bosak; род. 1993) — польский автогонщик.
  (Bogusław Bosak; род. 1968) — польский политик.
  (Jon Bosak; род. 1947) — американский компьютерщик, автор языка ХML.
  (Jochen Bosak; 1940—2011) — немецкий джаз-пианист.
  (Krzysztof Bosak; род. 1988) — польский политик.
 Босак, Марцин (Marcin Bosak; род. 1979) — польский артёр и режиссёр.
  (Pius Czesław Bosak; род. 1944) — польский католический священник.
  (Henryk Bosak или Bossak; род. 1931—2015) — деятель польской разведки и автор книг по её истории.
  (Emanuel Bosák; 1924—2011) — чехословацкий спортивный функционер.
 Гауке-Босак, Юзеф (Józef Hauke-Bosak; 1834—1871) — польский генерал и участник Январского восстания.

Другое
  (Bosak) — польский шляхетский герб.